Музей кофе - музей, посвящённый истории кофе.
 Музей кофе (Санкт-Петербург)
 Музей кофе (Вена)
 Музей кофе (Гамбург) 
 Музей кофе (Тайбао) 
 Музей кофе (Лондон) 
 Музей кофе (Амстердам)
 Музей кофе (Сантус)
 Музей Кофе (Харьков)

См. также 
 Музей чая
 Музей шоколада